Мусь:
 Мусь — река в России, протекает в Республике Марий Эл и Кировской области, Россия.
 Мусь — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл, Россия.